Erin Brockovich (persoon), Amerikaans activiste
 Erin Brockovich (film), Amerikaanse film uit 2000 over de persoon Erin Brockovich